De CAF Champions League (officieel TotalEnergies CAF Champions League) is een continentaal voetbaltoernooi voor clubs uit Afrika en wordt jaarlijks georganiseerd door de Confédération Africaine de Football. De CAF Champions League volgde in 1997 de African Cup of Champions Clubs op, die van 1964 tot en met 1996 werd georganiseerd (dit in analogie met de Europacup I versus UEFA Champions League). Met tien titels is Al-Ahly recordhouder.

Finales

African Cup of Champions Clubs

 *: speelde eerst thuiswedstrijd 
 **: finale in Accra
 ***: winnaar op wedstrijdpunten (doelpuntverschil telde niet)

CAF Champions League 

 *: speelde eerst thuiswedstrijd
 **: werd gespeeld over een finalewedstrijd

Externe links
 Website van de CAF
 Resultaten CAF Champions League 
 Uitslagen op RSSSF